Вічний вогонь- пам'ятник меморіал слави «Кладовище радянських воїнів» в м. Дрогобич, Львівська область.

Історія 
Пам'ятник був збудований в 1960-х роках, тут справді були індивідуальні та братські могили. На одній з могил, датованій 1945 роком, ішлося про загиблих від рук німецько-українських націоналістів. Місто ж визволили від німців у 1944 році.

У 1974 році Меморіал реконструювали. Архітекторами проекту були Остап Федоришин і Петро Сметана, скульптором – Валентин Борисенко.

20 квітня 2022 меморіал був повністю демонтований.

Про пам'ятник 
На місці меморіалу ховали співробітників підрозділів НКВС-МВС та НКДБ-МДБ-КДБ, які загинули в післявоєнний період в боях з борцями за незалежну Україну. За словами інших очевидців, жодних захоронень на Меморіалі насправді немає. Та наявний статус кладовища робив повний демонтаж меморіалу неможливим.

Під час реконструкції 1975 Остап Федоришин казав, що не пам'ятає, чи проводились під час будівельних робіт ексгумація тіл.

Примітки 

Пам'ятники Львівської області
Пам'ятки